Prinsessan Eléonore av Belgien, egentligen Eléonore Fabiola Victoria Anne Marie, född 16 april 2008 i Anderlecht, Belgien, är en belgisk prinsessa. Hon är yngsta barnet till kung Philippe och drottning Mathilde. 

Hon har tre äldre syskon, Elisabeth av Belgien, Gabriel av Belgien och Emmanuel av Belgien. Prinsessan Eléonore är nummer fyra i den belgiska tronföljden efter sina äldre syskon.

Antavla

Källor

Referenser

Externa länkar

Levande personer
Födda 2008
Kvinnor
Belgiska prinsessor